Управление денежного обращения Бермудских островов () — государственное учреждение Бермудских островов, выполняющее функции центрального банка. Основано 20 февраля 1969 года.

Управление: контролирует финансовые учреждения; выпускает национальную валюту Бермуд; выполняет функции органа валютного контроля; оказывает помощь органам власти Бермуд в обнаружении и предотвращении финансовых преступлений; готовит рекомендации Правительству по вопросам банковского дела и другим финансовым и денежно-кредитным вопросам.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Бермудские острова
Группа надзорных органов международных финансовых центров
Экономика Бермудских Островов